Chandrapur ist der Name von

 Chandrapur (Indien), Stadt in Indien
 Chandrapur (Nepal), Stadt in Nepal
 Chandrapur (Distrikt), Distrikt des indischen Bundesstaates Maharashtra